Michael Burton – sceneggiatore 
Michael Burton – produttore 
Michael Burton – giocatore di football americano statunitense
Mike Burton – nuotatore statunitense
Mike Burton – rugbista inglese